Basilika St. Laurentius ist die Bezeichnung für:
 die Basilika Enns-Lorch in Österreich
 die Basilika St. Laurentius (Karkala) in Indien